Niemcy:
 Krümmel – dzielnica miasta Geesthacht
 Krümmel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Otto Krümmel – niemiecki geograf